Místní pojmenování Mohren bylo užíváno jako německý název:
 pro obec Javorník (okres Svitavy)
 pro obec Javory (Malšovice) (německy „Ohren“), jako jedna z historických variant názvu
 pro Javorník (Rudník), místní část obce Rudník